L'edizione 2019 del campionato italiano velocità è la novantottesima edizione disputata. Per quanto concerne la cilindrata maggiore ossia la Superbike il titolo va, per la quarta volta a Michele Pirro, collaudatore Ducati per la MotoGP. Pirro sopravanza di settantadue punti Lorenzo Savadori, su Aprilia, impegnato contestualmente nella prima edizione della coppa del mondo della MotoE. 

Per quanto concerne la categoria Supersport, il titolo va a Lorenzo Gabellini che, alla guida di una Yamaha del team Gomma Racing, sopravanza di una trentina di punti il veterano Massimo Roccoli, anch'egli con Yamaha, e Davide Stirpe portacolori di MV Agusta, capace di vincere tre gare in stagione.

Nella Supersport 300, giunta alla terza edizione nel CIV, il titolo va a Thomas Brianti con una Kawasaki del team Prodina Ircos, già vincitore dell'edizione 2018 con Manuel Bastianelli. Brianti sopravanza di una ventina di punti il più diretto degli inseguitoriː Emanuele Vocino su Yamaha. La categoria Moto3 vede il successo di Nicholas Spinelli che, in sella ad una Honda, sopravanza di oltre quaranta punti il più diretto degli inseguitoriː Alberto Surra. Per Spinelli si tratta del secondo titolo dopo quello vinto nel 2017 con KTM.

Calendario 
Dove non indicata la nazionalità si intende pilota italiano.

Classifiche

Superbike

Piloti Iscritti
Dove non indicata la nazionalità si intende pilota italiano. Tutte le motociclette in competizione sono equipaggiate con pneumatici forniti dalla Pirelli.

Classifica Piloti

Classifica Costruttori

|}

Supersport

Classifica Piloti
Dove non indicata la nazionalità si intende pilota italiano. Tutte le motociclette in competizione sono equipaggiate con pneumatici forniti dalla Pirelli.

Classifica Costruttori

|}

Supersport 300

Classifica PilotiIn occasione di Gara1 del secondo round a Misano è stata assegnata la metà dei punti in palio.
Dove non indicata la nazionalità si intende pilota italiano. Le motociclette in competizione sono equipaggiate prevalentemente con pneumatici forniti dalla Pirelli.

Classifica Costruttori

|}

Moto3

Classifica Piloti
Dove non indicata la nazionalità si intende pilota italiano. Tutte le motociclette in competizione sono equipaggiate con pneumatici forniti dalla Dunlop.

Classifica Costruttori

|}

Sistema di punteggio

Note

Collegamenti esterni 

 2019
Serie e competizioni motoristiche nel 2019